Die Abkürzung BKT steht für:
 Balkrishna Industries, kurz BKT, ein indischer Reifenhersteller
 Banka Kombëtare Tregtare, ein albanisches Kreditinstitut
 Bekleidungstechnik als Studiengang
 Beköstigungstag in der Betriebswirtschaftslehre, siehe Beköstigung
 Berliner Kindertheater
 Betonkerntemperierung, häufiger Betonkernaktivierung, siehe thermische Bauteilaktivierung
 Betriebskalendertag als Maßeinheit in der Betriebswirtschaftslehre
 Bhaktapur, eine Stadt in Nepal
 Bracketing, Englisch für Belichtungsreihe
 Bundeskoordinierungstreffen der Juso-Hochschulgruppen
 Bundesverband für karnevalistischen Tanzsport in Deutschland e. V., siehe Deutscher Tanzsportverband
 Bundesvereinigung Kanutouristik, siehe Kanuwandern

Abkürzung